In diesem Artikel finden sich weiterführende Informationen über den Europapokalspiele des FK Roter Stern Belgrad, die zweckmäßig zumeist nur in tabellarischer Form dargestellt werden können und die den Rahmen des Hauptartikels zu stark vergrößern würden. Hierzu gehören die wichtigsten Europapokalspiele, die für den Verein von Bedeutung sind. An den entsprechenden Stellen des Hauptartikels wird auf die jeweiligen Abschnitte dieser Datensammlung verwiesen.

Europapokalbilanz 
 UEFA Champions League (Europapokal der Landesmeister):  28 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 6 Teilnahmen
 Messepokal: 4 Teilnahmen
 UEFA Europa League (UEFA-Pokal): 29 Teilnahmen

Gesamtbilanz 
Stand: 3. November 2022

Finale UEFA-Pokal 1978/79

Hinspiel

Rückspiel

Finale Europapokal der Landesmeister 1990/91

Finale UEFA Supercup 1991 
Aufgrund des Kriegs in Jugoslawien wurde auf ein Rückspiel in Belgrad verzichtet.

Weltpokal 1991 
Das Finale fand in nur einem Spiel unter dem Sponsorennamen Toyota-Cup zwischen dem Sieger des Europapokals der Landesmeister 1990/91 Roter Stern Belgrad und dem Sieger der Copa Libertadores 1991 Colo Colo Santiago de Chile statt.

Einzelnachweise 

Fußball (Serbien)
Belgrad
Sport (Belgrad)
Belgrad, Roter Stern